

События 
 Консулы имп. Иовиан и Флавий Варрониан.
 Восстание в Британии. Вторжение в Британию пиктов, скоттов и германцев-саксов. Подъём движения багаудов в Галлии. Алеманы грабили Галлию и Рецию, сарматы и квады — Паннонию, готы — Фракию, мавры тревожили Африку.
 В Анкире (современная Анкара) Иовиан вступил в консульство. 17.2 — Иовиан умер в Дадастане. Конец февраля — Армия переместилась в Никею. Императором провозглашён командир второй схолы скутариев Валентиниан.
 26 февраля 364 года — ноябрь 375 года — Император Рима Валентиниан I, Флавий (321—375, 11.11).
 28 марта — Валентиниан в Константинополе провозглашает императором своего брата Валента.
 март 364года — март 378 года — Император Рима Валент, Флавий (328—378, 28.3). Брат Валентиниана I. Арианин.
 В Нэссе во Фракии императоры разделяют полководцев и легионы. Валентиниан получает запад (включая Иллирик) со столицей в Медиолане, Валент — восток со столицей в Константинополе. Весна — Валент двинулся в Сирию. Родственник Юлиана Прокопий пробирается в Константинополь и объявляет себя императором, а затем перебирается во Фракию.
 Возвращение Афанасия в Александрию после пятой ссылки.
 До 364—370 — Епископ Кесарии Каппадокийской Евсевий.
 Проримская партия в Армении и её вождь Васак Мамиконян примиряются с царём Аршаком. Персы вторглись в Армению, разрушили Тигранакерт и захватили западные области, но в битве на Айраратской равнине разбиты Васаком Мамиконяном.

Скончались 
 Иовиан

См. также